Vjačeslav Genadjevič Bucajev (), ruski hokejist, * 13. junij 1970, Toljati, Samarska oblast, Rusija.

Bucajev je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za več klubov, štiri sezone tudi za klub CSKA Moskva, skupno je nastopil na 135-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 43 golov, v drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za klube Philadelphia Flyers, San Jose Sharks, Anaheim Ducks, Florida Panthers, Ottawa Senators in Tampa Bay Lightning, skupno je v ligi NHL na 132-ih tekmah dosegel 17 golov in 26 podaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Toljati
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Toljati
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 37
| 8
| 4
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Toljati
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 60
| 14
| 7
| 21
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 14
| 4
| 18
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 14
| 9
| 23
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 28
| 12
| 9
| 21
|
| 18
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 52
| 2
| 14
| 16
| +3
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 92/93
|
| 24
| 8
| 10
| 18
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 47
| 12
| 9
| 21
| +2
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 94/95
|
| 9
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 94/95
|
| 13
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Bandits
| AHL
| 95/96
|
| 62
| 23
| 42
| 65
|
| 70
|
| 12
| 4
| 8
| 12
|
| 28
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 16
| 2
| 4
| 6
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 24
| 4
| 3
| 7
|
| 47
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 41
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 97/98
|
| 76
| 36
| 51
| 87
|
| 128
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 98/99
|
| 71
| 28
| 44
| 72
|
| 123
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 99/00
|
| 68
| 28
| 35
| 63
|
| 85
|
| 17
| 4
| 12
| 16
|
| 24
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 00/01
|
| 75
| 33
| 35
| 68
|
| 65
|
| 10
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 01/02
|
| 29
| 8
| 16
| 24
| +14
| 28
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +4
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 02/03
|
| 45
| 13
| 15
| 28
| +22
| 38
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| +5
| 10
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 54
| 9
| 6
| 15
| -6
| 56
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 31
| 3
| 6
| 9
| +8
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 04/05
|
| 24
| 4
| 7
| 11
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MVD
| Ruska liga
| 05/06
|
| 49
| 12
| 14
| 26
| -2
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dimitrov
| Ruska 2. liga
| 06/07
|
| 19
| 3
| 7
| 10
| +5
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1109
| bgcolor="#7FFF00" | 313
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" | 695
| bgcolor="#7FFF00" | +39
| bgcolor="#7FFF00" | 1225
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 145
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Baltimore Bandits
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti HK MVD
Hokejisti HK Dimitrov
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih